Густаво Алехандро Кольман (; родился 19 апреля 1985 года, Пилар, Аргентина) — аргентинский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 

Кольман — воспитанник клубов «Платенсе» и Чакарита Хуниорс. В 2003 году он дебютировал в Примере B в составе последнего. В 2006 году Густаво перешёл в бельгийский «Беерсхот». В том же году он дебютировал в Жюпиле лиге. Кольман быстро завоевал место в основе, новой команды.

Летом 2008 года Густаво перешёл в турецкий «Трабзонспор», подписав контракт на пять лет. Сумма трансфера составила 2,3 млн. евро. 24 августа в матче против «Османлыспора» он дебютировал в турецкой Суперлиге. 27 сентября в поединке против «Антальяспора» Кольман забил свой первый гол за «Трабзонспор». В 2010 году он помог клубу завоевать Кубок и Суперкубок Турции. 27 сентября 2011 года в матче Лиги чемпионов против французского «Лилля» Кольман забил гол.

В начале 2015 года на правах свободного агента Густаво вернулся на родину, подписав контракт с «Росарио Сентраль». 21 февраля в матче против «Тигре» он дебютировал в аргентинской Примере. 29 октября 2016 года в поединке против «Уракана» Кольман забил свой первый гол за «Росарио Сентраль».

Достижения 

Командные

 «Трабзонспор»
 Обладатель Кубка Турции — 2010/2011
 Обладатель Суперкубка Турции — 2010

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 
 Statistics at Guardian StatsCentre
 TFF Profile 
 BDFA Profile

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Чакарита Хуниорс»
Игроки ФК «Беерсхот»
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Трабзонспор»